Нижнеши́ловский сельский округ —  административно-территориальная единица в Адлерском районе города Сочи (муниципального образования город-курорт Сочи) Краснодарского края. 

Назван по крупнейшему населённому пункту округа — селу Нижняя Шиловка.

Объединяет сельские населённые пункты района, находящиеся за городской чертой в междуречье Мзымты и Псоу.

Высшей точкой является гора Лысая (2111,3 м), расположенная на крайнем востоке округа у границы с Краснополянским поселковым округом, проходящей вдоль хребта Аибга

История 
После упразднения Адлерского района Краснодарского края 10 февраля 1961 года, решением КИК от 7 апреля 1961 года Нижнешиловский сельский совет был переподчинён Адлерскому району г. Сочи. С 7 декабря 1962 года по 26 апреля 1963 года Нижнешиловский сельский совет числился в составе Туапсинского района Краснодарского края. Затем возвращён в подчинение Адлерскому району г. Сочи. В 1990-е годы сельсовет был преобразован в сельский округ.

Население 

Население округа - 13 430 чел. (2008). Население — в основном русские и армяне.

Населённые пункты 
В состав сельского округа входят 7 населённых пунктов:

Администрация 
Администрация сельского округа находится за его пределами, в пределах городской черты.

Адрес администрации сельского округа: 354383, г. Сочи (микрорайон Адлер), ул. Каспийская, д. 64

Глава администрации сельского округа: 
Папазян Завен Геворкович

Примечания 

Адлерский район
Сельские округа Сочи